Флаг муниципального образования Голубицкое сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 декабря 2009 года решением Совета Голубицкого сельского поселения № 31 и 12 февраля 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5842.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур из герба поселения, выполненных красным и голубым цветом».

Неофициальное описание флага: прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, вверху по центру — жёлтое солнце (без лица) с пламенеющими красными лучами, вдоль нижнего края — голубая полоса, образованная двумя сходящимися бурными волнами.

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

На протяжении многих лет жизнь станицы Голубицкой определяется её географическим положением. Со всех сторон станица окружена водными просторами. Это воды Ахтанизовского лимана и Темрюкского залива Азовского моря, отражённые на флаге двумя сходящимися волнами.

Песчаные пляжи — на флаге символически отражённые золотом (жёлтым цветом), удивительно чистые море и воздух стали основой развития курортно-туристического бизнеса. Береговая зона поселения является благоприятной территорией для размещения санаториев и баз отдыха. Сюда едут отдыхать люди из разных уголков страны.

Жёлтое солнце с пламенеющими красными лучами символ жизни, красоты, радости, отдыха. Изображение солнца с необычными пламенеющими лучами, создавая яркое настроение праздника, подчёркивает особенность сельского поселения как курортной зоны, любимой приезжими из разных уголков страны, надолго запоминающих дни, проведённые на песчаных пляжах и лазурных водах.

Голубой цвет (лазурь) — символ чистого бескрайнего неба и морских просторов, отражает как хозяйственные особенности, так и культурный облик поселения — голубой цвет традиционный символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Жёлтый цвет (золото) — символ солнечного тепла, энергии жизни, урожая, богатства, стабильности.

Красный цвет — символ силы, уверенности, праздника, красоты.

Примечания 

Флаги с изображением солнца